Charron může být:

 Charron (Charente-Maritime) – obec ve francouzském regionu Nová Akvitánie (Nouvelle-Aquitaine)
 Charron (Creuse) – obec ve francouzském regionu Nová Akvitánie

příjmení

 Craig Charron (1967–2010) – americký lední hokejista
 Éric Charron (* 1970) – kanadský lední hokejista
 Fernand Charron (1866–1928) – francouzský cyklista, automobilový závodník a podnikatel
 Guy Charron (* 1949) – kanadský lední hokejista a trenér
 Joseph Leo Charron (* 1939) – biskup Des Moines
 Pierre Charron (1541–1603) – francouzský filosof a teolog

další významy
 Automobiles Charron – zaniklá francouzská automobilka